

Sport 

 Shutout – czyste konto w baseballu
 Silent Hill: Origins – gra komputerowa

Muzyka 

 Shō (instrument muzyczny) – japoński aerofon

Inne znaczenia 

 Shō – imię

Zobacz też 

 Szo